Paul Campbell (1917–2006) – amerykański baseballista
 Paul Campbell (1923–1999) – amerykański aktor
 Paul Campbell (1926–2005) – amerykański futbolista
 Paul G. Campbell Jr. (ur. 1946) – amerykański polityk
 Paul Campbell (ur. 1959) – jamajski aktor
 Paul Campbell (ur. 1968) – nowozelandzki krykiecista
 Paul Campbell (ur. 1979) – kanadyjski aktor
 Paul Campbell (ur. 1980) – angielski piłkarz
 Paul Campbell (ur. 1995) – amerykański baseballista